Международна футболна купа 1961/62 е 1-вото издание на турнира, проведено през сезон 1961/62. Турнирът се състои от 32 отбора, разпределени в 8 групи — А1 до А4 са за „източни“ отбори, а B1 до B4 включва „западни“ клубове. Победителите от всяка група се класират за фазата на директна елиминация.

В настоящия турнир ГДР, Нидерландия, Австрия, Швеция, Швейцария и Чехословакия изпращат 4 клуба, Полша — два, а ФРГ – 6.

Групова фаза

Група A1

Група A2

Група A3

Група A4

Група B1

Група B2

Група B3

Група B4

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Външни препратки 
 Резултати в RSSSF
 Резултат в mogiel.net

Купа Интертото